Áxis — vértebra cervical
 Axis of Justice — organização não lucrativa formada pelos músicos Tom Morello do Rage Against The Machine e Serj Tankian
 Axis mundi — símbolo ubíquo que atravessa as culturas humanas
 Axis: Bold as Love — segundo álbum de estúdio do The Jimi Hendrix Experience, lançado em 1967
 Axis and Allies — jogo de tabuleiro de guerra e estratégia
 AXIS - Associação Atlética Acadêmica XI de Setembro. Atlética da Universidade Federal do ABC
 Axis (filme) de 2017 drama dirigido por Aisha Tyler

Desambiguação